Lustre peut faire référence à :
 un lustre, un luminaire décoratif,
 un lustre, une période de cinq ans,
 Lustre, un système de fichiers distribué conçu par Cluster File Systems, Inc.,
 Lustre, un langage de programmation synchrone,
 Lustre, localité dans le Montana,
 Lustre, un film américain réalisé par Art Jones en 2005.

Voir aussi 
 Opération Lustre : opération militaire de la Seconde Guerre mondiale
 Lustre Zenith : objet du design industriel
 Lustre de Cortone : objet d'art étrusque
 Émaux à lustre métallique : type de glaçure employé dans la céramique lustrée
 Moiré lustré : un lépidoptère